Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Amsalem (ur. 1960) – izraelski ekonomista i polityk
 Dawid Amsalem (ur. 1971) – izraelski piłkarz